Гертруда Кезебир, урождённая Стентон (; 18 мая 1852, Де-Мойн — 13 октября 1934, Нью-Йорк) — американский фотограф, одна из крупнейших мастериц пикториализма.

Биография 
В двенадцатилетнем возрасте потеряла отца, воспитывалась бабушкой, жила в г. Вифлеем, штат Пенсильвания. В 1874 вышла замуж за нью-йоркского бизнесмена, родила троих детей, в браке была несчастлива. После 1880 супруги жили раздельно. Гертруда поступила в частный художественный колледж Институт Пратта, изучала рисунок и живопись, но была одержима фотографией. В 1894 училась фотоискусству в Германии и Франции. Профессионально начала заниматься фотографией в 1895.

В 1896 состоялась первая выставка её работ, на следующий год — вторая, обе имели успех. В 1897 она открыла в Нью-Йорке студию фотопортретов. В 1899 Альфред Стиглиц опубликовал пять её фотографий в журнале Camera Notes, назвав Кезебир «ведущим современным мастером художественной фотографии». В 1902 она была принята в общество фотохудожников-пикториалистов Photo-Secession.

С 1912 между Кезебир и Стиглицем, начавшим к тому времени отходить от пикториалистской манеры, начинаются разногласия. В 1916 при деятельном участии Кезебир заявляет о себе группа художественных фотографов Америки, которую Стиглиц рассматривает как прямой вызов себе. Вокруг Кезебир группируются молодые фотохудожницы. В 1929 Бруклинский музей устраивает её большую ретроспективную выставку. C этого времени Кезебир больше не занималась фотографией.

Творчество 
Кезебир принадлежат замечательные фотопортреты, в том числе — Марка Твена, Огюста Родена, Зиткалы-Ша, Альфреда Стиглица и многих других современников.

Литература 
 Michaels B.L. Gertrude Käsebier: the photographer and her photographs. New York : H.N. Abrams, 1992
 Pyne K.A. Modernism and the feminine voice: O’Keeffe and the women of the Stieglitz circle. Berkeley: University of California Press; Santa Fe: Georgia O’Keeffe Museum; Atlanta: High Museum of Art, 2007

Примечания

Ссылки 

 Работы в музеях мира
 Фотографии Гертруды Кезебир в Бостонском художественном музее
 Фото on line
 Гертруда Кезебир на сайте PhotoIsland